La discographie du boys band sud-coréen Beast est constituée de cinq albums studios, neuf mini-albums et de quarante-deux singles.

Albums

Albums studios

Mini-albums (EPs)

Compilations

Singles

Autres chansons classées

Bande originale

Vidéographie

Clips vidéos

Notes et références

Notes

Références 

Beast